San Pedro el Alto kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pedro el Alto, Temascalcingo, 
 San Pedro el Alto (kommun), Oaxaca, 
San Pedro el Alto, San Felipe del Progreso, ort i delstaten Mexiko